Halma (bordspel)
 Halma (België), een plaats en voormalige gemeente in de Belgische gemeente Wellin
 Halma (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen met de achternaam Halma 
 François Halma, Nederlands drukker en uitgever
 Nicolas Halma, Frans geestelijke, wiskundige en vertaler